El nombre Dmitri Shevchenko puede referirse a las siguientes personas:
Dmitri Shevchenko, atleta ruso.
Dmitri Shevchenko, esgrimidor ruso.